Tsada kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Tsáda, Eparchía Páfou,

Kina
Tsada, Ngari, ett härad i Tibet.